Filipe Gomes può riferirsi a:
Felipe Alexandre Januário Gomes (n. 1988) calciatore brasiliano
Felipe da Sousa Gomes (n. 1986) atleta paralimpico brasiliano

Pagine correlate 
Filipe Gomes Ribeiro (n. 1987) calciatore brasiliano